Turbe steht für:

 ein Ort im Zentrum von Bosnien und Herzegowina, siehe Turbe (Travnik)
 eine muslimische Grabstätte, siehe Türbe